Траян (Трайко) Негриев Фръчковски е български зограф и резбар от Македония, творец от Дебърската художествена школа, представител на един от най-старите родове в школата, Фръчковския род.

Биография 
Траян Негриев е роден около 1809/1810 година в голямата мияшка паланка Галичник, тогава в Османската империя. Негов баща е известният български резбар Негрий Блажев. Траян се обучава също за зограф и резбар и работи често с баща си и братята си Макрий и Гюрчин. Траян работи и със синовете си Нестор и Евтим. Траян Негриев е автор на икона на Св. св. Кирил и Методий в църквата „Света Петка“ в Галичник.

Траян участва във вътрешната украса на Бигорския манастир с баща си Негрий и братята си Макрий и Гюрчин.

Траян и братята му Макрий и Гюрчин са автори на иконостаса в пловдивската църква „Света Неделя“, който е един от най-големите от Възраждането с ценна дърворезба. Те са изпълнители и на релефната украса на капителите – тънка художествена работа, наричана по онова време „кюлюмджиийство“.

След Освобождението Траян и Гюрчин работят из Източна Румелия. По спомени на внука на Траян Данаил Несторов, Траян е автор на дърворезбата на къщи в Пловдив. По време на работа по един таван Траян пада от скелето и пострадва зле, след което е относен в Галичник, където умира в 1883 или 1884 година.

Родословие

Бележки 

Български иконописци
Родени в Галичник
Български творци от Македония
Представители на Дебърската художествена школа
Български дърворезбари
Фръчкови
Починали в Галичник